

Agricoltura 
Farro – tipo di frumento

Persone 
Éric Farro – calciatore francese
Josh Farro – musicista statunitense
Mónica Farro – attrice e modella peruviana
Ricardo Farro – calciatore peruviano
Zac Farro – musicista statunitense